East Natick ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Natick (Massachusetts), im Middlesex County
 East Natick (Rhode Island), im Kent County